Försiktigheten kan syfta på:

Försiktigheten (1784) – ett linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1784.
Konung Gustav IV Adolf (1799) – ett linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1799, omdöpt till Försiktigheten 1825.